Полукеев:

 Полукеев, Александр Владимирович (род. 1981) — российский и белорусский хоккеист.
 Полукеев, Андрей Андреевич (род. 1981) — российский легкоатлет.